Дэ́вид Чока́чи (, род. 16 января 1968, Плимут) — американский телевизионный и киноактёр. Имя при рождении — Дэвид Аль-Чокха́чи (). Наиболее известен по ролям в телесериалах «Спасатели Малибу» и «Клинок ведьм».

Ранняя жизнь и образование 
Дэвид Чокачи появился на свет в семье отца-турка и матери-финки. Чокачи посещал академию Табор () в Марион, штат Массачусетс. Он окончил Бэйтс колледж в Льюистоне, штат Мэн с учёной степенью в области политологии.

Личная жизнь 
С 2004 года женат на Сьюзен Брубейкер (). У пары есть дочь Брит Мэдисон Чокачи.

В 1997 году вошёл в список «Самых красивых людей планеты» по версии журнала People.

Фильмография

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт
 
 Биография Дэвида Чокачи

Киноактёры США
Выпускники Академии Табор (Массачусетс)
Выпускники Бэйтского колледжа